Женская сборная Эстонии по кёрлингу — представляет Эстонию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Эстонии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы до 2005 сборная Эстонии участия не принимала.

Примечания

Ссылки 
 Эстония — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Эстонии

См. также 
 Мужская сборная Эстонии по кёрлингу
 Смешанная сборная Эстонии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Эстонии по кёрлингу
 Сборная Эстонии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Эстонии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Эстонии по кёрлингу

Эстония
Кёрлинг в Эстонии
Кёрлинг
Женский кёрлинг